Вир — річка в Україні в Чернігівській обл., ліва притока Сожу 
Вир — річка в Україні в Сумській обл., ліва притока Сейму